oplosmiddel
Solvent (Verviers) een museum in Verviers